La província d'Oriol (en rus Орло́вская о́бласть, transliterat Orlóvskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.